Erbschleicher steht für:

 Erbschleicher, Person, die sich auf unethische, aber nicht notwendig gesetzeswidrige Art eine Erbschaft aneignen will
 De Erbschleicher, volkstümliche Band aus dem Erzgebirge
 Der Erbschleicher, Lustspiel von Johann Nestroy (1840)
 Die Erbschleicher (1937), deutscher Film
 Die Erbschleicher (Roman), Roman von Georges Simenon (1947)
 Die Erbschleicher, amerikanische Filmkomödie von Jack Fisk (1990)